

Microbiologie 

 Bouillon de culture, particulièrement en bactériologie, milieu de culture liquide, généralement distribué en tube à essais et destiné à obtenir une croissance rapide du micro-organisme étudié. Il s'agit en général d'une solution stérile de peptones, c'est-à-dire d'hydrolysats riches en protéines. Voir aussi l'article Culture microbiologique.

Télévision 

 Bouillon de culture : émission culturelle présentée à la télévision française par Bernard Pivot.

Voir aussi